Fofanah ist der Familienname folgender Personen:

 Fatmata Fofanah (* 1985), guineisch-bahrainische Leichtathletin
 Gibrilla Fofanah (* 1990), sierra-leonischer Fußballspieler
 Ibrahim Fofanah (* 1994), sierra-leonischer Fußballspieler
 Kemson Fofanah (* 1994), sierra-leonischer Fußballspieler
 Sheka Fofanah (* 1995), sierra-leonischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Fofana